El Himno jerifiano (en árabe, النشيد الشريف Al-nashid al-sharif) es el himno nacional de Marruecos. Escrito por Ali Squalli Houssaini, la música corrió a cargo de Léo Morgan. Fue proclamado himno nacional el año de la independencia del país, 1956

Letra

Enlaces externos 
https://web.archive.org/web/20140529085315/http://www.diplomatie.ma/Symboles/tabid/80/vw/1/ItemID/3770/language/en-US/Default.aspx

Símbolos de Marruecos
Marruecos
Música de Marruecos
Himnos en árabe
Composiciones en fa mayor
Composiciones en fa menor